

Presentación previa 
Marco Cecchinato fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en semifinales ante Federico Delbonis.

Guido Pella derrotó en la final a Federico Delbonis.

Cabezas de serie 

  Federico Delbonis (Semifinales)
  Thiago Monteiro (Primera ronda)
  Federico Delbonis (Finalista, retiro)
  Gastão Elias (Primera ronda)

<ol start=5>
 ''' Guido Pella (Campeón)
  Arthur De Greef ''(Primera ronda, retiro)
  Uladzimir Ignatik ''(Cuartos de final)
  Dmitry Popko ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Milán 2017